Regno Unito
 North End – distretto di Bexley, Londra
 North End – zona di Portsmouth
 Stati Uniti d'America
 North End – quartiere di Boston, Massachusetts
 North End – quartiere di Saint Paul, Minnesota